Arora steht für:

 Arora (Browser), ein freier Webbrowser

Arora ist der Familienname folgender Personen:
 Arora Akanksha (* 1986), indisch-kanadische Auditorin
 Amrita Arora (* 1981), indische Filmschauspielerin
 David Arora (* 1952), US-amerikanischer Pilzkundler
 Deniz Arora (* 1989), deutscher Schauspieler
 Garima Arora (* 1986), indische Köchin
 Malaika Arora Khan (* 1973), indisches Model und Schauspielerin
 Sanjeev Arora (* 1968), indischer Informatiker
 Vardaan Arora (* 1992), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Schauspieler
 Vijay Arora (1944–2007), indischer Schauspieler